MacHale ist der Familienname folgender Personen:

 D. J. MacHale (* 1955), US-amerikanischer Autor, Produzent und Regisseur 
 Gareth MacHale (* 1980), irischer Rallyefahrer
 Sean MacHale (* 1936), irischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 McHale